Pałac Szaniawskich w Krakowie – pałac miejski przy ulicy Grodzkiej w Krakowie
 Pałac Szaniawskich w Warszawie – pałac miejski przy ulicy Miodowej w Warszawie